Gildo – altro nome di Gildone, generale romano ribelle
Gildo – forma maschile del nome proprio di persona Gilda
Hermenegildo Fernandes, detto Gildo – calciatore angolano

Altri progetti